Liberalismo moderado puede referirse a diferentes movimientos político-ideológicos del siglo XIX en varios países europeos, y a sus seguidores, los liberales moderados:
En Francia:
Liberalismo doctrinario (Royer-Collard, Guizot).
En España:
Doceañistas (Francisco Martínez de la Rosa).
Moderantismo (Partido Moderado, Narváez, Donoso Cortés).
En Inglaterra era una posición común de whigs (liberales) y tories (conservadores).

Terminología política